Cara Mia kan vara:

Cara Mia (Måns Zelmerlöw-låt)
Cara Mia (David Whitfield-låt)